Двигатели Toyota серии AZ — бензиновые рядные 4-цилиндровые двигатели производства Toyota. Двигатели серии AZ состоят из литого алюминиевого блока двигателя с чугунными гильзами цилиндров, алюминиевой головкой цилиндров с двумя распредвалами. Серия имеет много передовых технологий, включая наклонные-squish камеры сгорания, смещенные центры цилиндров и коленчатого вала, а также системой VVT-i. Кованый стальной коленчатый вал полностью сбалансирован восемью противовесами и поддерживается пятью основными подшипниками. Двигатель имеет габариты 626 мм × 608 мм × 681 мм.

Двигатели AZ пришли на замену серии двигателя S. Сегодня на смену серии приходят двигатели AR.

1AZ-FE 
Двигатель 1AZ-FE имеет объем 2,0 л (1998 куб.см). Мощность двигателя 145 л.с. при 6000 оборотах в минуту, крутящий момент 190 Нм при 4000 оборотах в минуту в версии для Camry Aurion. Двигатели на Rav4 и Ipsum показывают при тех же оборотах 148—150 л.с. и 193 Нм соответственно. Диаметр цилиндра 86 мм и ход поршня 86 мм. Степень сжатия 9,6:1.

1AZ-FE устанавливался на автомобили:
 Toyota Camry (Aurion) (2006—2013)
 Toyota Rav4 (2001—2003)
 Toyota Rav4 Euro (2003—2006)
 Toyota Picnic/Avensis Verso (2001—2009)

1AZ-FSE 
Двигатель 1AZ-FSE имеет объем 2,0 л (1998 куб.см). Диаметр цилиндра 86 мм и ход поршня 86 мм. Степень сжатия 10,5:1. Мощность двигателя 155 л.с. (115 кВт) при 6000 об/мин и крутящий момент 192 Нм при 4000 об/мин. 1AZ-FSE оснащается системой непосредственного впрыска топлива D-4.

1AZ-FSE устанавливался на автомобили:
 Toyota Avensis
 Toyota Avensis Verso
 Toyota Noah/Voxy
 Toyota RAV4
 Toyota Gaia
 Toyota Isis
 Toyota Picnic
 Toyota Caldina
 Toyota Wish
 Toyota Allion
 Toyota Premio
 Toyota Opa
 Toyota Voxy
 Toyota Noah

2AZ-FE 
Двигатель 2AZ-FE имеет объем 2,4 л (2362 куб.см). Этот двигатель строился в Японии (завод Камиго), на автозаводе Toyota в штате Кентукки (США), а так же в Китае для некоторых моделей Scion XB. Диаметр цилиндра 88,5 мм и ход поршня 96,0 мм. Степень сжатия 9,6:1. Мощность двигателя 160 л.с. (120 кВт) при 5600 об/мин и крутящий момент 220 Нм при 4000 об/мин. В дальнейшем двигатель 2AZ-FE был модернизирован до степени сжатия 9,8:1, был изменен профиль впускных кулачков, красная зона начиналась с 6500 оборотов в минуту. Поздние версии показывали 161 л.с. (120 кВт) в Scion tC, 177 л.с. (132 кВт) в Rav4, и 158 л.с. (118 кВт) в Camry, Corolla XRS, и Scion xB. Тем не менее, они были первыми соответствующие новому стандарту SAE J1349. На Rav 4 используется измененная крышка цепи привода ГРМ, в отличие от Camry, но тем не менее, они могут быть взаимозаменяемыми.

До весны 2009 года на автомобилях Scion tC был доступен нагнетатель TRD.

В Северной Америке обнаружилась проблема горения масла, начиная после 45 000 миль. Конструкция поршневых колец была названа проблемной. Toyota даже выпустила TSB (карта технического обслуживания) TSB #0094-11 в августе 2011 года, но от общего отзыва отказалась. Есть несколько судебных исков относительно этого вопроса. В январе 2015 года, в Северной Америке появилась расширенная гарантия (ZE7). Тем не менее, Toyota по-прежнему говорит о том, что сгорание 1 литра масла каждые 1200 миль это нормально. Проблема относится только к автомобилям Toyota в Северной Америке.

2AZ-FE устанавливался на автомобили:
 Toyota Camry (2002—2011)
 Toyota Matrix S (США)/XR (Канада)/XRS (2009—2011)
 Pontiac Vibe (2009—2010)
 Toyota Corolla XRS (2009—2010, 2011—2013 только в Мексике)
 Toyota Camry Solara (2002—2008)
 Toyota RAV4 (2004—2007)
 Toyota Highlander/Kluger/Harrier (2001—2007)
 Toyota Estima / Toyota Ipsum / Toyota Previa / Toyota Tarago
 Toyota Alphard
 Toyota Blade
 Toyota Avensis
 Scion tC (2005—2010)
 Scion xB (2008—2015)
 Toyota MarkX Zio (2007—2013)
 Toyota Ipsum

2AZ-FSE 
Двигатель 2AZ-FSE имеет объем 2,4 л (2362 куб.см). Диаметр цилиндра 88,5 мм и ход поршня 96,0 мм. Мощность двигателя 161 л.с. (120 кВт) при 5800 оборотах в минуту, крутящий момент 231 Нм при 3800 оборотах в минуту. 2AZ-FSE оснащается системой непосредственного впрыска топлива D-4. 2AZ-FSE устанавливался на автомобиль Toyota Avensis.

2AZ-FXE 

2AZ-FXE это двигатель Аткинсона, вариант двигателя 2AZ-FE. Он имеет те же диаметр цилиндра и ход поршня, но кулачки и поршни изменены. Степень сжатия 12,5:1.

Большая поверхность клапанов приводит к снижению заряда цилиндра, а так же пониженной мощности и крутящего момента, но эффективность повышается. Эта комбинация подходит для использования 2AZ-FXE только в гибридных автомобилях, где весь момент реализуется с помощью электродвигателя и аккумуляторов.

Мощность, реализуемая в гибридных Camry достигает 147 л.с. (108 кВт) при 6000 оборотах в минуту, крутящий момент 187 Нм при 4400 оборотах в минуту.

2AZ-FXE устанавливался на автомобили:
 Toyota Alphard Hybrid
 Toyota Estima Hybrid
 Toyota Camry Hybrid AHV40 (2007—2011)
 Lexus HS 250h (2010—2012)
 Toyota Sai (с 2009 года)

См. также 

 Список двигателей Toyota

AZ
Бензиновые двигатели